Simonetta – diminutivo di Simona, nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Simonetta – schiatta nobile oriunda della Calabria che si affermò nel Ducato di Milano
 Ada Sacchi Simonetta (1874-1944) – bibliotecaria e docente italiana
 Antonio Simonetta (...–1773) – nobile italiano, ultimo membro della stirpe Simonetta
 Davide Simonetta, noto anche con lo pseudonimo di d.whale (1983) – musicista, compositore, arrangiatore e produttore musicale italiano
 Giacomo Simonetta (1475-1539) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Simonetta (1420-1490) – politico e umanista italiano, fratello di Cicco
 Giovanni Simonetta (...-1557) – vescovo cattolico italiano
 Ludovico Simonetta (1500-1568) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Luigi Simonetta (1861-1934) – medico e politico italiano
 Roberto Simonetta (1965) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Scipione Simonetta (1524-1584) – nobile e politico italiano
 Simonetta da Collevecchio (...–post 1534) – serva di Alfonsina Orsini, moglie di Piero il Fatuo
 Umberto Simonetta (1926-1998) – scrittore, umorista, paroliere e autore teatrale italiano

Altro
 29706 Simonetta – asteroide della fascia principale
 Villa Simonetta – villa patrizia rinascimentale di Milano
 Villa Simonetta Castelbarco-Albani Quintavalle – villa storica di Vaprio d'Adda, città metropolitana di Milano

Pagine correlate
 Francesco Simonetta (disambigua)
 Simonetti